American Airlines Tennis Games 1974 var en tennisturnering, der blev spillet i Tucson, Arizona, USA i perioden 30. marts - 7. april 1974. Det var den første udgave af den turnering, der senere udviklede sig til Indian Wells Masters, og den var en del af Grand prix-serien i tennis 1974.

John Newcombe vandt herresingletitlen med en finalesejr over Arthur Ashe med 6−3, 7−6. I herredoublerækken blev det amerikansk sejr, idet Charlie Pasarell og Sherwood Stewart vandt finalen med 6−4, 6−4 over Tom Edlefsen og Manuel Orantes.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg US$ 150.000.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par.

Eksterne henvisninger 
 ATP World Tour - Result Archive - Tuscon 1974

Noter 

Indian Wells Masters
Grand prix-serien i tennis 1974